est la formule brute de plusieurs isomères.

 antipaïne ou antipain, numéro CAS 
 N5-(diaminométhylène)-L-ornithyl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-phénylalanylglycinamide, numéro CAS

Notes et références